Страус — нелетающая бескилевая птица.
 Страус, Антон Эмильевич (1858—?) — горный инженер, изобретатель, сподвижник и партнер архитектора Владислава Городецкого.
 Страус, Дэниел (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Страус, Оскар Эмильевич (1856—?) — учёный физик, математик, электротехник, предприниматель.
 Страус (галера, 1714)
 Страус (галера, 1726)
 Страус (галера, 1738)

См. также 
 Страусс
 Нанду и эму — нелетающие птицы, которых также иногда ошибочно называют страусами.